Mansoor Khan, calciatore pakistano
Mansoor Khan, regista